Jawa 350 může být:

 Jawa 350 SV – motocykl vyráběný v letech 1934–1936
 Jawa 350 OHV – motocykl vyráběný v letech 1935–1946
 Jawa 350 Pérák – motocykl vyráběný v letech 1949–1956
 Jawa 350/354 – motocykl vyráběný v letech 1954–1964
 Jawa 350/360 Automatic – motocykl vyráběný od roku 1964
 Jawa 350/361 Sport – motocykl vyráběný v letech 1965–1969
 Jawa 350/362 Californian – motocykl vyráběný v letech 1967–1973
 Jawa 350/633 Bizon – motocykl vyráběný v letech 1970–1972
 Jawa 350/634 – motocykl vyráběný v letech 1973–1984
 Jawa 350/638 – motocykl vyráběný v letech 1984–1994
 Jawa 350/639 – motocykl vyráběný v letech 1984–1994
 Jawa 350/640 – motocykl vyráběný od roku 1991
 Jawa 350 OHC – motocykl vyráběný od roku 2017